Carl Hugo Grimm (Zanesville, Ohio, 1890 – Cincinnati, Ohio, 1978), organista i compositor estatunidenc
 Germans Grimm, lingüistes i escriptors de contes alemanys del 
 Jacob Grimm (1785-1863)
 Wilhelm Grimm (1786-1859)
 Johann Friedrich Carl Grimm, botànic alemany del segle XVIII
 Frédéric-Melchior Grimm, il·lustrat francoalemany
 Grimm 31, casa desapareguda d'un comerciant d'Hamburg del segle XVI
 Grimm (sèrie de televisió), sèrie de televisió estatunidenca